Джадис
 Джадис (персонаж), или Белая Колдунья — персонаж «Хроник Нарнии»
 Джадис (племя) — арабское племя, упоминается в мифе о племени тасм.

Jadis
 Jadis — музыкальный коллектив из Великобритании исполняющий свою музыку в направлении нео-прогрессивного рока.